E21 oder E 21 steht für:

 die Europastraße 21
 BMW E21, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 21, verschiedene Lokomotiven der deutschen Reichsbahn
 HMS E21, ein britisches U-Boot

E21